MN poate fi:
 Mangan, element chimic cu simbolul Mn
 Mongolia, codul ISO 3166-1 al acestei țări
 .mn, domeniu de internet de nivel superior, pentru Mongolia
 Minnesota, codul poștal al acestui stat SUA
 Monaco, codul FIPS 10-4 al acestei țări
 Mantova, provincie în Italia, codul ISO 3166-2:IT
 Manipur, stat în India, codul ISO 3166-2:IN
 Limba mongolă, codul ISO 639-1
 Milion, prescurtat Mn sau mn
 MegaNewton, unitate de măsură SI pentru forță egală cu un milion de Newtoni